Вюрц — название парижской улицы.
 Вюрц, Расмус (род. 1983) — датский футболист.
 Вюрц, Франсис (род. 1948) — французский политик.
 Вюрц, Шарль Адольф (1817—1884) — французский химик, член Парижской академии наук (1867).